Russeifa är en ort i Jordanien.   Den ligger i guvernementet Zarqa, i den norra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Amman. Russeifa ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Russeifa är kuperad västerut, men österut är den platt. Russeifa ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är Tall as Sūr,  meter över havet,  km söder om Russeifa. Runt Russeifa är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Amman,  km sydväst om Russeifa. Trakten runt Russeifa är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är april, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Zarqa (guvernement)